Никола́й Ива́нович Ра́дченко:
 Радченко, Николай Иванович (1867—1922) — русский юрист, общественный и государственный деятель.
 Радченко, Николай Иванович (1926 — ?) — рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Радченко, Николай Иванович (род. 1958) — участник дуэта братьев-близнецов.